Candy Crush è una serie di videogiochi per dispositivi mobili sviluppati dalla King a partire dal 2012:
 Candy Crush Saga, 2012
 Candy Crush Soda, 2014
 Candy Crush Jelly, 2016
 Candy Crush Firends, 2018